Hauserhof heißen folgende geographischen Objekte:

 Hauserhof (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg im Landkreis Regensburg, Bayern
 Hauserhof (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten im Rheinisch-Bergischen Kreis
 Hauserhof (Linz), Baudenkmal in Linz, Oberösterreich

Siehe auch:
 Häuserhof